Ambrus je lahko:

 Ambrus, Slovenija
 Ambrus, Lot-et-Garonne